Гарбинье Мугуруса выиграла свой первый титул на турнирах Большого шлема и первый за 18 лет титул для Испании на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но уступила в финале.

Общая информация 

Гарбинье Мугуруса стала первой чемпионкой из Испании с 1998 года на Открытом чемпионате Франции, а последней победительницей из Испании на тот момент была знаменитая Аранча Санчес Викарио.

После трёх титулов подряд Жюстин Энен в 2005—2007 годах, следующие девять сезонов ни одна из теннисисток не смогла хотя бы раз защитить свою победу на турнире.

На этом турнире несколько несеянных теннисисток показали выдающиеся результаты. Голландка Кики Бертенс на своём пути остановила чемпионку Открытого чемпионата Австралии Ангелику Кербер, перспективных Дарью Касаткину и Мэдисон Киз, а в полуфинале навязала борьбу самой Серене Уильямс. Удивила всех и американка Шелби Роджерс. Она сенсационно прошла в четвертьфинал, обыграв в первом круге Каролину Плишкову и в третьем раунде Петру Квитову. Ещё одной сенсацией стало выступление болгарской теннисистки Цветаны Пиронковой, которая остановила финалистку «Ролан Гаррос» 2012 года Сару Эррани в первом раунде и Агнешку Радваньскую в четвёртом круге. На этом турнире блеснула и казахская теннистка Юлия Путинцева, которая, обыграв сильную теннисистку из Испании Карлу Суарес Наварро в четвёртом раунде, дошла до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила Серене Уильямс.

Посев 

  Серена Уильямс (Финал)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый круг)
  Ангелика Кербер (Первый круг)
  Гарбинье Мугуруса (Титул)
  Виктория Азаренко (Первый круг, отказ)
  Симона Халеп (Четвёртый круг)
  Роберта Винчи (Первый круг)
  Тимея Бачински (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Четвёртый круг)
  Петра Квитова (Третий круг)
  Люция Шафаржова (Третий круг)
  Карла Суарес Наварро (Четвёртый круг)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый круг)
  Ана Иванович (Третий круг)
  Мэдисон Киз (Четвёртый круг)
  Сара Эррани ''(Первый круг)

<ol start="17">
 Каролина Плишкова ''(Первый круг)
 Элина Свитолина ''(Четвёртый круг)
 Слоан Стивенс ''(Третий круг)
 Йоханна Конта ''(Первый круг)
 Саманта Стосур ''(Полуфинал)
 Доминика Цибулкова ''(Третий круг)
 Елена Янкович ''(Первый круг)
 Анастасия Павлюченкова ''(Третий круг)
 Ирина-Камелия Бегу ''(Четвёртый круг)
 Кристина Младенович ''(Третий круг)
 Екатерина Макарова ''(Второй круг)
 Андреа Петкович ''(Второй круг)
 Дарья Касаткина ''(Третий круг)
 Барбора Стрыцова ''(Третий круг)
 Моника Никулеску ''(Первый круг)
 Елена Остапенко (Первый круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Тесса Андрианжафитримо (Первый круг)
  Осеан Додан (Первый круг)
  Миртиль Жорж (Второй круг)
  Ализе Лим ''(Первый круг)

<ol start="5">
  Амандин Эсс ''(Первый круг)
  Виржини Раззано (Второй круг)
<li>  Арина Родионова (Первый круг)
<li>  Тейлор Таунсенд (Второй круг)

 Победители квалификационного отбора 

  Луиза Чирико (Второй круг)
  Чагла Бююкакчай (Второй круг)
  Сорана Кырстя (Первый круг)
  Сачия Викери (Первый круг)
  Вероника Сепеде Роиг (Второй круг)
  Катерина Синякова (Первый круг)
  Даниэла Гантухова (Первый круг)

<ol start="8">
<li> Ипек Сойлу (Первый круг)
<li> Виктория Голубич (Второй круг)
<li> Сара Соррибес Тормо (Первый круг)
<li> Луция Градецкая (Первый круг)
<li> Марина Заневская (Первый круг)
<li> Сильвия Солер Эспиноса (LL, Первый круг)

Отказы от участия в турнире 

  Белинда Бенчич

<ol start="2">
<li> Каролина Возняцки

Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Виктория Азаренко (Первый круг)

<ol start="2">
<li>  Дениса Аллертова (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые